A Poluvsie településnév jelentései:

Erdőrét szlovákiai község szlovák neve a Privigyei járásban
Palosnya, Rajecfürdő szlováiai község részének szlovák neve a Zsolnai járásban